Зелёная цисса () — вид птиц семейства врановых. Встречается в нижних Гималаях, на северо-востоке Индии, в центре Таиланда, в Малайзии, Суматре и в центре Борнео.

Описание 
В дикой природе цисса обычно ярко-зелёная, но может быть бирюзовой при плохом питании или в неволе. Немного светлее на нижней стороне. От клюва через глаз до затылка проходит широкая чёрная полоса. В отличие от других врановых у циссы хвост длинный и с белым кончиком. Мясистое окологлазное кольцо, клюв и лапы красного цвета. Крылья красновато-бордовые.

Подвиды 
Выделяют пять подвидов:
 
  — центральный Индокитай
  — горы Лангбиан (Южный Вьетнам)
  — Малайский полуостров,
  — Суматра и Борнео

Примечания

Ссылки 
 Madge, S. (2020). Common Green-Magpie (Cissa chinensis), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.gremag1.01
 
 
 

Животные, описанные в 1783 году
Врановые
Птицы Азии